Der Begriff Weserschleuse bezeichnet folgende Schleusen:

 Die Schleusen im Bremer Weserwehr. 
 Die Weserschleuse Minden.